Кусіро́ (, )
Кусіро (Хоккайдо) — місто.
Кусіро (Кусіро) — містечко.
Округ Кусіро
Повіт Кусіро